Nape (griechisch Νάπη ‚bewaldetes Tal, Schlucht‘) bezeichnet:
 Napi (neugriechisch), Ort auf Lesbos, siehe Agia Paraskevi (Lesbos)

Nape (englisch ‚Nacken‘) bezeichnet:
 Nape (Band), deutsche Rockband

Nape ist der Familienname von:
 Jeffrey Nape (1951–2016), papua-neuguineischer Politiker